

Селище міського типу:
 Горностаївка — Херсонська область, Каховський район

Села:
 Горностаївка — Автономна Республіка Крим, Ленінський район
 Горностаївка — Херсонська область, Генічеський район
 Горностаївка — Чернігівська область, Чернігівський район

Залізниця:
 Горностаївка — залізнична станція Київської дирекції Південно-західної залізниці

Пункт контролю:
 Горностаївка — пункт пропуску через державний кордон України на кордоні з Білоруссю